As veias pancreáticas são veias do abdômen.

Veias